Zamora puede referirse a:

Apellido 

 Zamora, apellido hispano.

Personalidades 

 Alejandro Zamora (n/d), pianista y compositor venezolano.
 Antonio Zamora (1896-1976), editor hispano-argentino.
 Antonio de Zamora (1660-1727), dramaturgo español.
 Bobby Zamora (n/d), jugador de fútbol británico.
 Ezequiel Zamora (n/d), militar y político venezolano.
 Fernando Zamora (n/d), novelista mexicano.
 Francisco Zamora Padilla (n/d), periodista y catedrático en México.
 Francisco de Zamora (1757-1812), funcionario escritor y viajero español.
Gabriel Zamora Mora (1897-1933), luchador social mexicano, perteneciente al cardenismo.
 Jesús Zamora (n/d), pintor y dibujante colombiano.
 Jesús María Zamora, futbolista español.
 José María Zamora (n/d), militar y político venezolano.
 Julio Alberto Zamora (n/d), jugador de fútbol argentino.
 Luis Zamora (n/d), abogado y político argentino.
 Mery Zamora (n/d), política ecuatoriana, miembro de Unidad Popular
 Ricardo Zamora (1901-1978), portero y entrenador de fútbol español.

Localidades

Argentina 

 Lomas de Zamora, partido situado en la provincia de Buenos Aires.
 Lomas de Zamora, cabecera de dicho partido y próxima a la ciudad de Buenos Aires.

Ecuador 

 Zamora, capital de la provincia de Zamora Chinchipe.
 Zamora Chinchipe, provincia situada en el sureste del país.
 Río Zamora.

España 

 Zamora, capital de la provincia de Zamora.
 Zamora, provincia de Castilla y León.
 Partido judicial de Zamora, en la provincia de Zamora.
 Zamora, en Las Palmas.
 Zamora Alta, en Santa Cruz de Tenerife.

Estados Unidos 

 Zamora, municipio situado en California.

México 

 Zamora de Hidalgo, ciudad cabecera del municipio de Zamora.
 Zamora, municipio situado en el estado de Michoacán.
 Gabriel Zamora, municipio situado en el estado de Michoacán.
 Gutiérrez Zamora, municipio situado en el estado de Veracruz.

Venezuela 

 Zamora, antiguo estado del país.
 Zamora, municipio situado en el estado Aragua.
 Zamora, municipio situado en el estado Falcón.
 Zamora, municipio situado en el estado Miranda.
 Ezequiel Zamora, municipio situado en el estado Barinas.
 Ezequiel Zamora, municipio situado en el estado Monagas.

Lugares ficticios 

 Zamora, reino ficticio de los relatos de fantasía de Robert E. Howard.

Organizaciones 

 Zamora Club de Fútbol, equipo de fútbol español.
 Real Zamora, equipo de fútbol mexicano.
 Zamora Fútbol Club, equipo de fútbol venezolano.

Títulos 

 Trofeo Zamora, premio para porteros del fútbol español.
 Condado de Zamora de Río Frío, título concedido por el rey Carlos IV de España.